II. Rudolf néven ismert személyek:

 II. Rudolf (1552–1612) német-római császár és magyar király
 II. Rudolf (1270–1290) osztrák herceg
 II. Rudolf (888–937) felső-burgund, alsó-burgund és itáliai király